M 50 (NGC 2323) - рассеянное звёздное скопление в созвездии Единорога.

История открытия 
Данное скопление наблюдалось независимо Джованни Кассини до 1711 года. Позже, французский астроном Шарль Мессье внёс этот объект в собственный каталог под названием M 50.

Интересные характеристики 
M 50 находится на расстоянии 3000 световых лет от Земли.

Наблюдения 

Это не самое выдающееся рассеянное скопление из каталога Мессье. С территории России оно доступно для наблюдений зимой. В бинокль или искатель телескопа его следует искать примерно на полпути от α к β Единорога. М 50 при увеличении полевого бинокля видно как компактное туманное пятнышко с двумя-тремя погруженными в него звездами. Скопление хорошо выделяется на небогатом звездами фоне зимнего Млечного пути. В умеренной апертуры телескоп (127—150 мм) с увеличением 60-90х скопление почти полностью разрешается на 40-50 довольно разных по блеску и цвету звезд, которые образуют фигуру, напоминающую 8. Звёзды концентрируются к геометрическому центру скопления. На южной окраине — яркая оранжевая звезда.

Соседи по небу из каталога Мессье 
 M 42/M 43 — (на запад, в Орионе) «Большая Туманность Ориона»;
 M 41 — (на юг, в Большом Псе, под Сириусом) яркое и богатое скопление;
 M 46, M 47 и М 93 — (на юго-восток) скопления северной части Кормы;
 M 48 — (на северо-восток, в Гидре) богатое рассеянное скопление.

Последовательность наблюдения в «Марафоне Мессье» 
…M 35 → M 41 → M 50 → M 93 → M 46…

См. также 
 Список объектов Мессье
 Новый Общий Каталог

Примечания

Ссылки 
 Messier 50, SEDS Messier pages
 M 50 Image by Waid Observatory

Единорог (созвездие)
Рассеянные скопления
Объекты Мессье
Астрономические объекты, открытые в 1772 году